Пали́тра:
 Палитра — инструмент художника.
 Палитра — фиксированный набор (диапазон) цветов и оттенков.
 Палитра — набор цветов, который позволяет отобразить графическая система компьютера.
 Палитра — дополнительное окно в компьютерных программах, находящееся поверх основного и позволяющее выбрать что-либо (цвет, тип кисти и т. д.).
 «Палитры» — цикл документальных фильмов  (1988—2003, Франция).

См. также 
 Палетка
 Паллетт